Pod Sośniną (Gorliczyna)
 Pod Sośniną (Straszów)